Kammen ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Kammen (1936–2013), US-amerikanischer Historiker
 Patricia van der Kammen (* 1972), niederländische Politikerin